Le tournoi de tennis de Belgique est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier IVb, se dispute à Anvers du 10 au .

Justine Henin remporte le simple dames. En finale, elle bat Sarah Pitkowski, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Golarsa et Katarina Srebotnik.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Belgique
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1999
Belgique
Événement sportif à Anvers
Sport en Belgique en 1999
Tennis en mai 1999